Джон Флэнэген (Джон Джесус Флэнаган, ; ) — американский легкоатлет, трёхкратный чемпион летних Олимпийских игр.

Джон Флэнэген родился 9 января 1873 года в Ирландии и позже эмигрировал в США. Здесь стал служить полицейским и занялся метанием молота. Он семь раз выигрывал чемпионат США, а в 1900 году стал первым олимпийским чемпионом в этой дисциплине на летних Играх в Париже, где, кроме того, занял седьмое место в метании диска.

На следующей Олимпиаде, которая прошли в Сент-Луисе, Флэнэген защитил титул чемпиона; наряду с этим выиграл серебряную медаль в метании веса в 56 фунтов и занял четвёртую позицию в метании диска. На летних Олимпийских играх 1908 в Лондоне Флэнэген стал единственным трёхкратным чемпионом в своей любимой дисциплине. Помимо этого, он был девятым в метании диска и вместе со своей командой остановился на четвертьфинале турнира по перетягиванию каната.

После завершения спортивной карьеры Флэнэген вернулся в Ирландию и прожил там до своей смерти 3 июня 1938 года.

Примечания

Ссылки 
 Джон Флэнэген на sports-reference.com 
 Джон Флэнэген на сайте МОК
 Джон Флэнэген на сайте Американского легкоатлетического зала славы

Перетягиватели каната США
Метатели молота США
Метатели диска США
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1900 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1904 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1904 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1900 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1904 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1908 года
Перетягиватели каната на летних Олимпийских играх 1908 года